A Federação de Hóquei Sobre a Grama e Indoor do Estado do Paraná (FHEPR) é uma entidade que reúne clubes que praticam o esporte no Estado do Paraná.

Tendo como objetivo o fomento do Hóquei Sobre a Grama e Indoor no Paraná, a Federação foi fundada no dia 13 de outubro de 2010, em assembleia realizada na sede do Instituto de Inteligência Desportiva Centro Europeu em Curitiba, Paraná, pelos clubes: Vasco da Gama Futebol Clube, representado por seu presidente, Sr. Paulo Roberto da Silva; Clube Atlético Boqueirão, na pessoa de seu presidente Sr. Antônio Carlos Walter e Astral Esporte Clube, por seu administrador sr. Thell Nalini Adur.

A FHEPR, é uma associação de fins não econômicos, com caráter desportivo, formada por suas filiadas, entidades de práticas desportivas da respectiva modalidade e tem por fim coordenar e organizar todos os aspectos relativos à prática e à gestão da modalidade de Hóquei Sobre a Grama e Indoor no Estado do Paraná.

Além de promover competições de Hóquei no Paraná, a FHEPR tem por objetivos a formação e difusão do civismo, da cultura, da educação, da ciência, da recreação e da assistência social de todos que lhe sejam ligados, direta ou indiretamente, por força do Hóquei Sobre a Grama e Indoor.
A Federação, em parceria com o Instituto de Inteligência Desportiva Centro Europeu, promove cursos técnicos sobre a modalidade de Hóquei e desenvolve oficinas esportivas para divulgar o esporte em universidades, colégios e clubes.

A entidade, representada por seu Presidente, sr. Carlo Marucco Neto, foi filiada à Confederação Brasileira de Hóquei Sobre a Grama e Indoor (CBHG), por votação unânime, em assembléia realizada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na data de 30 de março de 2011.

Federações esportivas do Paraná
Hóquei sobre a grama do Brasil
Organizações esportivas fundadas em 2010
Fundações no Paraná em 2010